Predl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver von Predl (1795–1866), bayerischer Offizier
 Ignatz von Predl (1759–1806), bayerischer Jurist und Amateurkünstler
 Katharina von Predl (1790–1871), deutsche Malerin
 Maximilian von Predl (1831–1911), deutscher Jurist und Bezirksamtmann
 Rainer Predl (* 1990), österreichischer Ultraläufer

Predl ist der Name folgender Orte:

 Predl (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Predel
 Bredl